Акана — село в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия). Центр муниципального образования сельское поселение Аканинский наслег.

История 
В советское время село входило в Ленинский район Якутской АССР.

В 1929 году родилась народная певица - тойуксут Петрова Марина Никифоровна.

География 
Село располагается на северном берегу озера Денгкюдей.

Население

Инфраструктура 
 Почтовое отделение
 Средняя школа, с 2005 года в новом здании
 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей „Мичээр“»
 «Акана», сельскохозяйственный производственный кооператив
Аканинский маслоцех
Аканинский мед.участок
Аканинский ветеринарный участок
Клуб
Аканинская хлебопекарня
Строящийся водопровод

Примечания 

Населённые пункты Нюрбинского улуса